

Música 
Aqua (banda) — banda de pop dinamarquês e norueguês

Aqua — peça musical para piano de Ryuichi Sakamoto
Aqua (álbum de Angra) — 2010
Acqua —  álbum de Frank Solari

Outros 
Aqua (interface) — interface gráfica
Aqua (Chicago) — arranha-céu em construção
Aqua (satélite) — satélite da NASA

Desambiguações de música